Динамо (Кишинів) — волейбольний клуб.
 Динамо (Кишинів) — колишні назви футбольних клубів «Зімбру» та «Торентул» із Кишинева.